Convergencia CPO-CRD (de l'acrònim Consell de Pobles d'Occident), partit polític de Guatemala
 Congrés Popular Oromo, partit polític d'Etiòpia
 Partit Cristià d'Àustria (del seu nom en alemany Christliche Partei Österreichs), partit polític d'Àustria
 Consell Polític de l'Oposició, partit polític d'Angola
 Orquestra Filharmònica de Calgary (del seu nom en anglès Calgary Philharmonic Orchestra), orquestra amb seu a Calgary, al Canadà
 Orquestra Filharmònica de la Xina (del seu nom en anglès China Philharmonic Orchestra), orquestra amb seu a Pequín, a la Xina
 CPO (grup) (del seu nom en anglès Capital Punishment Organization), grup de música hip-hop originari de Califòrnia, als Estats Units
 Comitè de pilotatge i d'orientació, comissió dins del Cunsigliu di a Lingua è di a Cultura Corsa
 Classic Produktion Osnabrück, discogràfica especialitzada en música clàssica d'Alemanya
 Chelsea Pitch Owners, organització propietària de l'estadi de Stamford Bridge i del nom del Chelsea Football Club
 Contramestre en cap (del seu nom en anglès Chief Petty Officer), grau de sotsoficial d'algunes armades
 Director de recursos humans (del seu nom en anglès Chief People Officer), director encarregat de la gestió dels recursos humans
 Director d'adquisicions (del seu nom en anglès Chief Procurement Officer), director encarregat de la gestió de l'aprovisionament
 Director de producte (del seu nom en anglès Chief Product Officer), director encarregat de la gestió de la producció
 Oli de palma (del seu nom en anglès Crude Palm Oil), oli vegetal obtingut del fruit de la palmera d'oli
 Ordre parcial complet (del seu nom en anglès Complete Partial Order), tipus de conjunt parcialment ordenat utilitzat en teoria de l'ordre
 Carboxipeptidasa O, proteïna present en els cromosomes humans
 Clorur peroxidasa, enzim que catalitza reaccions de cloració
 C-Po també és l'esquema d'un enllaç C-Po, compost químic que conté un enllaç químic entre carboni (C) i poloni (Po)
 Cpo també és l'abreviatura de la clorofenicita, mineral de la casse dels fosfats